Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2019 si è disputato dal 19 marzo al 8 aprile 2019, data della finale allo U.S. Bank Stadium di Minneapolis. Si è trattato della 81ª edizione della manifestazione, e vi hanno partecipano 68 squadre.

L'Università della Virginia, allenata da Tony Bennett, ha vinto il titolo per la prima volta nella sua storia, battendo in finale la Texas Tech University. Kyle Guy è stato nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate all'edizione 2019 sono 68, suddivise in quattro gironi. Come previsto dal regolamento della NCAA, accedono automaticamente di diritto al torneo le squadre vincitrici delle singole Conference. I rimanenti posti vengono assegnati secondo il criterio dellat-large bid, ovvero secondo una scelta effettuata da dieci rappresentanti (tra Atletic directors e Commissioner'') delle varie Conference.

 East Region 

 West Region 

 South Region 

 Midwest Region 

 Risultati 
 First Four 

 East Regional 

 West Regional 

 South Regional 

 Midwest Regional 

 Final Four 

 Tabellini SemifinaliFinale Formazione vincitrice Allenatore:  Tony BennettVice-allenatori''': Brad Soderberg

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2019
Campionato di pallacanestro NCAA Division I